Onderdistrict in Indonesië
 Labang (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Bangkalan in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Labang (Labang), een plaats in het bestuurlijke gebied Bangkalan in de provincie Oost-Java
 Labang (Sreseh), een plaats in het bestuurlijke gebied Sampang in de provincie Oost-Java